Laketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laketjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (10,7 ha)
Laketjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,77 ha)
Laketjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,

Se även
Lakatjärn
Laktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn